Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji ASB Classic 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Srbská obhájkyně titulu Ana Ivanovićová zvolila místo účasti v Aucklandu start na Brisbane International 2015.

Singlovou soutěž ovládla bývalá světová jednička a třetí nasazená Američanka Venus Williamsová, která v něm porazila dánskou turnajovou jedničku Caroline Wozniackou po třísetovém průběhu 2–6, 6–3 a 6–3. Na okruhu WTA Tour si tak připsala čtyřicátý šestý kariérní titul z dvouhry, a to po dvou finálových porážkách.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ASB Classic

WTA Tour 2015
Tenis na Novém Zélandu v roce 2015